Knower steht für:

 Benjamin Knower  (1775–1839), US-amerikanischer Händler, Bankier und Politiker
 Knower (Band), US-amerikanische Indie-Musik-Band